Albarreal de Tajo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albarreal de Tajo (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Albarreal de Tajo (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar